Als Heeresleitung werden bezeichnet (in zeitlicher Reihenfolge):

 die Oberste Heeresleitung (OHL) der kaiserlich-deutschen Armee im Ersten Weltkrieg
 die Heeresleitung, neben der Marineleitung höchste Untergliederung im Reichswehrministerium der Weimarer Republik
 das Oberkommando des Heeres (OKH) der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch